Nephotettix  — род цикадок из отряда Полужесткокрылых (Chiasmini).

Описание 
Цикадки размером 4-6 мм. Умеренно стройные, слегка дорсовентрально уплощенные, с широкой дуговидно выступающей головой. Темя поперечное. В СССР 1 вид. У вида Nephotettix cincticeps (Uhler)  (Subba Rao, 1983) обнаружен в качестве паразита вид микроскопических наездников Mymar taprobanicum (Mymaridae).

Примечания 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых